Atlantic (Iowa)
 Atlantic Beach, diversos indrets
 Atlantic City, diversos indrets
 Oceà Atlàntic
 Clima atlàntic
 Comtat d'Atlantic
 Batalla de l'Atlàntic (1939-1945)
 Dieta atlàntica
 Departament de l'Atlàntic, departament de Colòmbia
 Loira Atlàntic, departament francès
 Atlantic Records, discogràfica nord-americana, 
 Cine Atlàntic, sala d'exhibició cinematogràfica que es trobava a les Rambles
 Virgin Atlantic Airways